Il gruppo della columbite-euxenite è un gruppo di minerali suddiviso a sua volta nei sottogruppi della columbite e dell'euxenite.

Minerali del gruppo della columbite-euxenite 
 Sottogruppo della columbite
 Columbite-(Fe)
 Columbite-(Mg)
 Columbite-(Mn)
 Fersmite
 Qitianlingite
 Tantalite-(Fe)
 Tantalite-(Mg)
 Tantalite-(Mn)

 Sottogruppo dell'euxenite
 Euxenite-(Y)
 Kobeite-(Y)
 Loranskite-(Y)
 Polycrase-(Y)
 Tanteuxenite-(Y)
 Uranopolycrase
 Yttrocrasite-(Y)

Note

Altri progetti 

Columbite-euxenite